Bulusari (Bulakamba)
 Bulusari (Gandrungmangu)
 Bulusari (Kalipuro)
 Bulusari (Kedungwaru)
 Bulusari (Sayung)
 Bulusari (Slogohimo)
 Bulusari (Tarokan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing